El término dulce, en esta enciclopedia, puede hacer referencia:

 al sabor dulce, uno de los cinco sabores básicos. Por extensión:
 a un caramelo (llamado también «golosina», «confite» o «tuto»), alimento sólido hecho a base de azúcar cocido y algún saborizante;
 a una mermelada, preparación de frutas cocidas molidas y azúcar;
 a una tarta (llamada también «pastel» o «torta»), alimento elaborado con masa y diferentes coberturas y rellenos endulzados;
 a un postre.

Asimismo, puede referirse:

 a Dulce (nombre), un nombre de pila femenino;
 a Dulce (cantante) (n.1955), una actriz y cantante mexicana;
 a Dulce María (n.1985), otra actriz y cantante mexicana;
 a Dulce de Provenza o Dulce de Gévaudan (h.1090-h.1129), condesa de Barcelona al casarse con Ramón BerenguerIII, a quien aportó como dote el condado de Provenza;
 a Dulce de Aragón (1160-1198), infanta aragonesa, hija de Ramón BerenguerIV El Santo, conde de Barcelona, y de la reina Petronila de Aragón;
 a Dulce de León (1192-1245), la hija de AlfonsoIX de León y de Teresa de Portugal;
 a Dulce Figueiredo (1928-2011), primera dama brasileña (de 1979 a 1985);
 a Dulce Pontes (n.1969), cantante y compositora de fado portuguesa.

Además, puede hacer referencia:

 a «Dulce» (canción), una canción de la cantautora chilena de pop rock Francisca Valenzuela.

Enlaces externos